małe trankwilizatory (trankwilizery) –  leki przeciwlękowe
 duże trankwilizatory (trankwilizery) –  leki przeciwpsychotyczne

Leki psycholeptyczne